Sinh steht für:
 Sinus hyperbolicus, siehe Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus
 Singhalesische Schrift (ISO-15924-Code), eine der indischen Schriften

Sinh ist der Name folgender Personen:
 Hoàng Xuân Sính (* 1933), vietnamesische Mathematikerin

Abkürzung